Дау́рский язык (дагурский, дахурский, тахурский) — язык дауров. Относится к северным или к восточным монгольским языкам согласно разным классификациям. Близок к монгольскому языку, на основе чего имели место дискуссии о том, является ли даурский отдельным языком или диалектом монгольского. Имеет ряд особенностей, выделяющих его среди других монгольских языков — в частности, более разнообразную фонетику. 

На протяжении истории даурский язык имел тесные контакты с монгольским языком и тунгусо-маньчжурскими языками, в частности солонским диалектом эвенкийского языка. В области лексики характерно значительное число заимствований из маньчжурского, китайского, а также тунгусо-маньчжурских языков.

Дауры признаются потомками киданей. Однако возведение современного даурского языка к киданьскому затрудняется крайне малой изученностью языка киданей.

Распространение 
Ранее дауры населяли территории на левом берегу Амура, начиная с семнадцатого века переселялись в более южные регионы. На 2003 год оставалось всего около 400 амурских дауров. Большая часть дауров в настоящий момент живет на реке Нэньцзян в КНР и географически разделено на три группы — в районе города Цицикар (провинция Хэйлунцзян), городском округе Хулун-Буир Внутренней Монголии и уезде Чугучак Синьцзян-Уйгурского автономного района. В даурском языке выделяется четыре основных диалекта: бутхаский (северный нэнцзянский), цицикарский (южный нэнцзянский), хайларский и синьцзянский. Наиболее крупным из диалектов является бутхаский: на нём говорит ок. 48% носителей.

Современное состояние 
Язык используется в основном в быту, ведётся радиовещание. Больше двух третей носителей дву- или трехъязычны и также являются носителями китайского и/или монгольского языка.

В Китае даурский язык имеет статус регионального. В то же время количество носителей языка среди молодёжи снижается, во многом из-за преподавания в школах на китайском языке. Так, количество носителей на 1990 год составляло ок. 120000 человек, на 1999 год — 96100 человек, на сегодняшний день продолжает уменьшаться.  

В качестве литературного ранее использовался маньчжурский язык. Начиная с 1980 годов разрабатывается система письма на основе пиньиня. Также для записи даурского языка в настоящее время используется монгольское письмо.

Письменность 

Для даурского языка исторически использовалась маньчжурская письменность. На сегодняшний день язык является бесписьменным. Предпринимались неоднократные попытки создания других систем письма, в том числе на основе кириллицы (в 1956 году) и дважды (в 20-х и 80-х годах XX века) — латиницы (за основу бралась система транскрипции пиньинь).

Кириллический алфавит включал буквы А а, Б б, В в, Г г, Д д, Е е, Ё ё, Ж ж, З з, И и, Й й, К к, Л л, М м, Н н, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ф ф, Х х, Ц ц, Ч ч, Ш ш, ъ, ы, ь, Э э, Ю ю, Я я.Алфавит на основе латиницы был введён в 1981 году. В некоторых школах Морин-Дава-Даурского АХ и Шилин-Гола он использовался для обучения детей. В середине 1980-х годов использование этого алфавита было прекращено в связи с малочисленностью даур.

 Типологические характеристики  
 Степень свободы выражения грамматических значений 
Даурский можно назвать умеренно синтетическим языком:

 Характер границы между морфемами 
Даурский можно отнести к агглютинативным языкам с суффиксацией. Так, в глагольных словоформах выделяются отдельные временной и лично-числовой показатель, в именных — отдельные показатели числа и падежа:

Однако имеют место чередования на морфемной границе (на суффикс оказывает влияние финаль предшествующего слога): 

 Локус маркирования 
 В посессивной именной группе 
В посессивной именной группе наблюдается как зависимостное маркирование (обладатель получает показатель родительного падежа), так и вершинно-зависимостное (обладатель маркируется родительным падежом, а обладаемое получает посессивный суффикс). 

 В предикации 
В предикации обычно вершинно-зависимостное маркирование, хотя и не всегда: глагол согласуется с субъектом по лицу и числу, объект может как маркироваться, так и не маркироваться в зависимости от значения категории определённости (подробнее о маркировании объекта см. ниже): 

Показатель рефлексива заменяет посессивный суффикс, если обладатель совпадает с субъектом предикации.

 Ролевая кодировка 
В даурском языке наблюдается ролевая кодировка номинативно-аккузативного либо нейтрального типа в зависимости от определённости объекта. Неопределённый пациенс переходного глагола получает немаркированный падеж. Так же ведут себя агенс переходного глагола и единственный аргумент непереходного. Определённый пациенс переходного глагола маркируется особо. 

Конструкция с неопределенным агенсом непереходного глагола:

Конструкция с определённым агенсом непереходного глагола:

Конструкция с неопределённым пациенсом непереходного глагола:

Конструкция с определённым пациенсом непереходного глагола:

Конструкция с неопределённым пациенсом переходного глагола:

Конструкция с определённым пациенсом переходного глагола

 Базовый порядок слов 
Базовым порядком слов в даурском языке является SOV (где S — субъект, О — прямое дополнение, V — глагол):

Косвенное дополнение предшествует прямому: 

Глагол в целом, как правило, занимает последнюю позицию в клаузе:

 Языковые особенности 
 Разграничиваются инлкюзивное и эксклюзивное первое лица множественного числа: помимо отдельных местоимений baa — 'мы: говорящие, но не слушающий/слушающие', 'bied' — 'мы: говорящие и слушающий/слушающие', также есть отдельные показатели лица для глагола (-baa и -daa соответственно) и отдельные посессивные суффиксы.
 Богатый набор конвербов (до восемнадцати)
 Три серии императивов: 
 прямой императив — выражающий намерение (в первом лице, образуется с помощью суффикса -yaa), прямое указание (во втором лице, образуется с помощью суффикса -tw) или позволение или пожелание (в третьем лице, образуется с помощью суффикса -tgai);
 непрямой — выражающий отложенность желаемого действия или вежливость (образуется с помощью суффикса -gaang);
 неопределенный императив — выражающий неуверенность (образуется с помощью суффикса -gui'').

Список сокращений 
 1SG — первое лицо
 2SG — второе лицо
 3SG — третье лицо
 ABL — аблатив (отделительный падеж)
 CONV — конверб
 DAT — датив (дательный падеж)
 EXCL — эксклюзивный (не включая говорящего)
 GEN — генитив (родительный падеж)
 IMPF — имперфектив
 NPST — непрошедшее время
 PERF — перфектив
 POSS — посессивный суффикс
 PROGR — прогрессив
 PURP — цель
 REFL — рефлексив

Примечания

Литература  
 Juha Janhunen. The Mongolic Languages. Taylor & Francis e-Library, 2005.
 Üjiyediin Chuluu (Chaolu Wu). Introduction, Grammar, and Sample Sentences for Dagur // Sino-Platonic Papers, Num.56, 1994.
 И. А. Грунтов, О. М. Мазо. Классификация монгольских языков по лексикосинтаксическим данным // Вопросы языкового родства, 13/3, 2015.
 Б. Х. Тодаева. Дагурский язык Главная редакция восточной литература издательства "Наука", 1986.
 Б. Х. Тодаева. Дагурский язык // Языки мира: Монгольские языки. Москва: Индрик, 1997.

Ссылки 
 Грамматики: Поппе Н. Н. Дагурское наречие М., 1930. Martin S.E. Dagur Mongolian. Grammar, Text, and Lexicon (pdf, 4.8 Mb, 1961) на сайте Алтаика.

Монгольские языки
Языки Китая
Даурия